Bandai bezeichnet:

 Bandai, einen japanischen Spielwarenhersteller
 Bandai (Vulkangruppe), eine Vulkangruppe in der japanischen Präfektur Fukushima
 Bandai (Fukushima), eine Gemeinde in der japanischen Präfektur Fukushima
 Bandai (Gong), hängender Gong im malaysischen Teil der Insel Borneo

Bandai ist der Familienname folgender Personen:

 Hiroki Bandai (* 1986), japanischer Fußballspieler